SCL est un code ou acronyme pouvant  signifier :
 aéroport international Arturo Merino Benítez, aéroport de Santiago au  Chili, selon le code AITA des aéroports.
Service commun des laboratoires : service à compétence nationale des ministères économiques et financiers français, qui œuvre pour la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI).
 Strategic Communication Laboratories, rebaptisé SCL Group dont fait partie SCL Elections, créateur de deux filiales Aggregate IQ et Cambridge Analytica à l'origine du Scandale Facebook-Cambridge Analytica/Aggregate IQ

Scl est une abréviation qui signifie :
 Sculptor, Sculptoris, le nom latin et son génitif de la constellation du Sculpteur
 SCL, la sclérostine

Voir aussi 
 SCL Group, société mère britannique de Cambridge Analytica